Fugaz (del latín fugax, -ācis -"que huye y desaparece con velocidad", "de muy corta duración") puede referirse a:
Estrella fugaz (meteoro).
Amaurosis fugaz, pérdida transitoria de la visión.
Fugacidad, concepto químico.
Fugacidad de la vida, tópico literario.

Mejor dicho es lo que viene y se va rápidamente